Oliver Golding era il detentore del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

Filip Peliwo ha sconfitto in finale Liam Broady per 6-2, 2-6, 7-5.

Teste di serie

 Kimmer Coppejans (quarti di finale)
 Filip Peliwo (campione)
 Gianluigi Quinzi (quarti di finale)
 Thiago Monteiro (secondo turno)
 Mitchell Krueger (primo turno)
 Nikola Milojević (primo turno)
 Nick Kyrgios (quarti di finale)
 Kaichi Uchida (semifinale)

 Frederico Ferreira Silva (terzo turno)
 Stefano Napolitano (primo turno, ritirato)
 Daniel Masur (secondo turno)
 Joshua Ward Hibbert (secondo turno)
 Liam Broady (finale)
 Noah Rubin (primo turno)
 Mackenzie McDonald (primo turno)
 Julien Cagnina (terzo turno)

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni 

  Maxime Hamou (terzo turno)
  Jose Antonio Salazar Martin (primo turno)
  Michael Mmoh (secondo turno)
  Or Ram-Harel (secondo turno)

  Vasco Mensurado (primo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)
  Shotaro Goto (secondo turno)
  Karen Khachanov (secondo turno)

Wildcard 

  Harrison Adams (terzo turno)
  Jared Donaldson (primo turno)
  Stefan Kozlov (terzo turno)
  Henrik Wiersholm (primo turno)

  Ronnie Schneider (primo turno)
  Jared Hiltzik (primo turno)
  Michael Redlicki (secondo turno)
  Deiton Baughman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2012